Heiskanen:
 Veikko Aleksanteri Heiskanen
 2379 Heiskanen